Delenn – fikcyjna postać, bohater telewizyjnego serialu Science fiction Babilon 5. W jej rolę wcieliła się Mira Furlan.

Delenn jest ambasadorem Minbari na stacji Babilon 5 i członkinią Szarej Rady z ramienia Kasty Religijnej.

Życiorys 
Delenn urodziła się planecie Minbari Prime w rodzinie Mir należącej do Kasty Religijnej. Po ukończeniu związanego z przynależnością kastową szkolenia została przydzielona jako akolitka do Szarej Rady. Jej mentorem i promotorem był Dukhat ówczesny duchowy lider Szarej Rady. Jej postawa i duchowość sprawiły, że wybrał ją na swoją następczynię w radzie z którym wiązał się tytuł Satai.

Dukhat zginął, podczas pierwszego kontaktu Minbari z Sojuszem Ziemskim w 2245 roku. To wydarzenie stało się bezpośrednim powodem wypowiedzenia świętej wojny zmierzającej do całkowitej eksterminacji rasy ludzkiej. Decydujący głos o rozpoczęciu dżihadu przypadł w udziale Delenn. 
Tuż po rozpoczęciu konfliktu Delen spotkała w kajucie Dukhata przedstawiciela rasy Vorlonów, który przekazał jej część przepowiedni. Według niej w zbliżającym się konflikcie z siłami Cieni do zwycięstwa konieczne jest zaangażowanie ludzi. Od tej pory Delenn czyniła starania w celu przerwania wojny.

W roku 2248, podczas ostatniej fazy wojny tak zwanej Bitwy na Linii zmierzających do ostatecznego unicestwienia ziemian Delenn stała się inicjatorką porwania i zbadania jednego z przedstawicieli rasy ludzkiej. Wynik testu z użyciem triluminarium, któremu został poddany Jeffrey Sinclair stanowił potwierdzenie teorii o odradzaniu dusz Minbari w ludziach. Co więcej siła oddziaływania Sinclaira na triluminarium pozwalała domniemywać, że odrodziła się w nim dusza samego Valena. Dało to kaście religijnej ostateczny argument zaprzestania działań wojennych i poddanie Minbaru.

Po wybudowaniu stacji Babilon 5 Delenn została oddelegowana na nią w roli ambasadora Minbari. Otrzymała jednocześnie dodatkowe tajne zadanie obserwacji jej komendanta Jeffreya Sinclaira.

Pod koniec pierwszego roku w obliczu zbliżającego się konfliktu z Cieniami i mając na uwadze treść Przepowiedni Delen postanawia lepiej zrozumieć ludzi. Wykorzystując urządzenie oparte na triluminarium przechodzi transformację zmieniając się w hybrydę Minbari i Człowieka. 

Ponownie triluminarium zostało wykorzystane wobec Delenn podczas testu, któremu poddali ją członkowie Szarej Rady. Bardzo mocna reakcja urządzenia sugeruje, że Delenn jest jednym z potomków Valena.

Podczas Wojny z Cieniami Delen była liderem Anla'Shok specjalnej formacji militarnej zwanej też Zwiadowcami.

Charakterystyka 
Delenn jest postacią opanowaną, skłonną do rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. Posiada bardzo duże zdolności polityczne, które skrupulatnie wykorzystuje podczas pracy w charakterze ambasadora a potem jednego z liderów Sojuszu Międzygwiezdnego.
Jest oddana swojej rasie, jednak w sytuacji wyższej konieczności potrafi poświęcić potrzeby Minbari przedkładając interes ogółu ras.

Postacie z serialu Babilon 5

ru:Список персонажей телесериала «Вавилон-5»#Деленн